

Плавін — село в гміні Іновроцлав Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Плавін — село в гміні Старе Курово Стшелецько-Дрезденецького повіту Любуського воєводства